Margaret (Alabama), een plaats in de VS
 Margaret (film), een Amerikaanse film uit 2007
 Margaret (maan), een maan van Uranus
 Margaret (rivier in South West), een rivier in de regio South West in West-Australië
 Margaret (rivier in Kimberley), een rivier in de regio Kimberley in West-Australië
 Margaret (tijdschrift), een Japans tijdschrift
 Margaret (zangeres), een Poolse zangeres
 Margaret (voornaam), een meisjesnaam